

Cinema 
 Mutual Film – antica casa di distribuzione e produzione cinematografica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mutual – villaggio della Contea di Champaign, Ohio
 Mutual – città della Contea di Woodward, Oklahoma